Pczelin – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Pczelin – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim